Mužská dvouhra ve Wimbledonu 2018 probíhala v první polovině července 2018. Do londýnského grandslamu hraného na trávě All England Clubu nastoupilo sto dvacet osm tenistů. Z tříkolového kvalifikačního turnaje, konaného mezi 25. až 28. červnem 2018, se do dvouhry probojovalo dvacet tři hráčů. Rozlosování soutěže se uskutečnilo 29. června 2018. 

Obhájcem titulu byl osminásobný vítěz turnaje a druhý hráč žebříčku Roger Federer ze Švýcarska, jenž do majoru vstoupil s wimbledonskou zápasovou bilancí 92–11. Poprvé od US Open 2012 se stal nejvýše nasazeným hráčem v grandslamovém pavouku. Ve čtvrtfinále jej vyřadil po pětisetovém dramatu Jihoafričan Kevin Anderson, když Federer nevyužil mečbol při vedení 2–0 na sety. Jihoafrický tenista přitom v žádném ze čtyř předchozích vzájemných utkání neuhrál ani jednu sadu. Basilejský rodák ziskem úvodních dvou setů vyrovnal svůj wimbledonský rekord 34setové neporazitelnosti z ročníků 2005 a 2006. Organizátoři zápas nasadili na větrnější dvorec č. 1 než centrkurt, čímž Federer nehrál na centrálním dvorci poprvé po třech letech, od čtvrtfinále Wimbledonu 2015 proti Simonovi.

Rafael Nadal s Federerem vstoupili do londýnského grandslamu jako soupeři o post světové jedničky. Nadal si zajistil setrvání na čele klasifikace postupem do čtvrtého kola.

Španěl Feliciano López svou 66. účastí na grandslamu v řadě překonal historický rekord v nejvyšším počtu grandslamových startů bez přerušení, který držel s Federerem. 

V úvodní fázi vyřadil šestého nasazeného Bulhara Grigora Dimitrova trojnásobný grandslamový šampion Stan Wawrinka, jemuž na žebříčku ATP patřila až 224. příčka v důsledku dlouhodobé absence pro zranění. Obhájce finálové účasti a třetí hráč žebříčku Marin Čilić z Chorvatska podlehl ve druhém kole Argentinci Guidu Pellovi, figurujícímu na 82. místě, když neudržel vedení 2–0 na sety.

Do třetího kola se probojovalo šestnáct z třiceti dvou nasazených hráčů, což byl nejnižší počet od roku 2003, kdy do stejné fáze prošlo jen patnáct nasazených.

Obě pětisetová semifinále se stala nejdelšími ve wimbledonské historii. Úvodní z nich mezi Američanem Johnem Isnerem a Kevinem Andersonem trvalo 6.36 hodin s výsledkem 7–6, 6–7, 6–7, 6–4, 26–24. Po duelu Isner–Mahut z roku 2010 tak představovalo druhý nejdelší wimbledonský zápas, čtvrtý nejdelší v celé tenisové historii a nejdelší duel druhého grandslamového týdne. V druhém duelu se střetli Novak Djoković a světová jednička Rafael Nadal, a to již v 52. vzájemném střetnutí, představujícím rekordní počet otevřené éry. Djoković triumfoval po 5.21 hodinách výsledkem 6–4, 3–6, 7–6, 3–6, 10–8 a navýšil mírně aktivní vzájemnou bilanci na 27–25. Oba shodně zahráli 73 vítězných míčů a vytvořili 42 nevynucených chyb.

Vítězem se stal dvanáctý nasazený Srb Novak Djoković, jenž ve finále zdolal turnajovou osmičku Kevina Andersona po třísetovém průběhu 6–2, 6–2, 7–6 a navýšil poměr vzájemných duelů na 6–1. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo šedesátý devátý singlový titul na okruhu ATP Tour. Po triumfech z let 2011, 2014 a 2015 vybojoval čtvrtou wimbledonskou trofej, která znamenala třináctý grandslamový titul ve dvacátém druhém odehraném finále majoru. Tím se posunul na čtvrté místo historických statistik před Roye Emersona a jedna výhra mu scházela na třetího Peta Samprase. 31letý Srb hrající z pozice světové jednadvacítky se stal nejníže postaveným vítězem od Chorvata Gorana Ivaniševiće z roku 2001. Anderson se do wimbledonského finále probojoval jako první reprezentant Jihoafrické republiky, respektive Jihoafrické unie, od roku 1921, kdy do boje o titul postoupil Brian Norton (jihoafrický finalista z roku 1985 Kevin Curren reprezentoval Spojené státy). Anderson také vytvořil wimbledonský rekord v počtu odehraných gamů ve dvouhře během jednoho ročníku, když jich odehrál 349 a překonal Roddickův výkon 331 her z roku 2009.

Nasazení hráčů

Kvalifikace

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Galerie

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Wimbledon 2018